Az 1980. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Ingemar Stenmark nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1980. évi téli olimpiai játékokon